

Plaats
 Kose (Jõhvi) - plaats in Estland, gemeente Jõhvi
 Kose (Kose) - plaats in Estland, hoofdplaats van de gemeente Kose
 Kose (Põhja-Pärnumaa) - plaats in Estland, gemeente Põhja-Pärnumaa
 Kose (Põltsamaa) - plaats in Estland, gemeente Põltsamaa
 Kose (Võru) - plaats in de Estlandse gemeente Võru vald

Overig
 Kose (gemeente) - gemeente in Estland, provincie Harjumaa
 Kose (Tallinn) - wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn
 Köse (district) - district in Turkije